Crazy for You se poate referi la:
 Crazy for You, un cântec al cântăreței Madonna;
 Vision Quest, un film cunoscut sub denumirea de Crazy for You în unele țări;
 Crazy For You, un cântec de Adele din albuml ei de debut, 19;
 Crazy for You, un cântec din 1990 de David Hasselhof;
 Crazy for You, un cântec din 1993 de Let Loose;
 Düm Tek Tek, cunoscut și ca Crazy for You, un cântec de Hadise.